Тувинская письменность — письменность, используемая для записи тувинского языка. За время своего существования функционировала на разных графических основах и неоднократно реформировалась. В настоящее время тувинская письменность функционирует на кириллице. В истории тувинской письменности выделяются следующие этапы:
 1920-е годы — проекты письменности на различных графических основах;
 1930—1943 годы — письменность на латинской основе (яналиф);
 с 1943 года — современная письменность на основе кириллицы.

Первые проекты 
До 1930 года тувинский язык не имел своей письменности. В личной переписке, а с начала 1920-х, после образования Танну-Тувинской Народной Республики, также в печатных изданиях и делопроизводстве тувинцы пользовались литературным монгольским языком, письменность которого была основана на традиционном старомонгольском письме. Письмом на монгольском языке в 1920-е годы владело лишь 1,5 % тувинцев.
 
В октябре 1925 года IV съезд Тувинской народно-революционной партии принял решение о создании национальной тувинской письменности. На съезде разгорелась дискуссия, какую письменность брать за основу — монгольскую или кириллическую. В итоге было предложено адресовать этот вопрос для обсуждения в Академию наук СССР. При этом Коминтерн в обращении к съезду рекомендовал ввести письменность на кириллической основе.

В 1927 году в Москве была подготовлена и издана первая книга на тувинском языке — букварь «Тыва уругларныҥ эҥ ӧрэныр тептэри баштап ужукэ». Его авторами были Роман Бузыкаев (1875—1939) и Б. Брюханов (Сотпа). Алфавит этого букваря имел следующий вид: Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ёё, Жж, Ӝӝ, Зз, Ии, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Ҥҥ, Оо, Ӧӧ, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Ӱӱ, Хх, Чч, Шш, Ыы. Однако дальнейшего развития этот алфавит не получил.

Латиница 

В конце 1920-х годов в СССР шёл активный процесс латинизации письменностей. Под его влиянием было решено создавать национальную письменность на латинской графической основе и в Туве. Разработка алфавита велась как в ТНР, так и СССР. В самой Туве задача разработки письменности была поручена ламам Севену и Лопсан-Чимиту. В 1928 году они составили проект письменности, в основу которой положили немецкий алфавит. Этот алфавит оказался неудачным, так как, по словам А. А. Пальмбаха «неверно устанавливал состав звуков тувинского языка и механически переносил на тувинский язык традиционные правила письма на латинописных алфавитах других языков».

В СССР над вопросом разработки тувинского латинизированного алфавита работали А. А. Пальмбах, Е. Д. Поливанов и Н. Н. Поппе. Этими исследователями за основу был взят так называемый новый тюркский алфавит — «яналиф», что должно было способствовать унификации письменности у всех тюркских народов. В феврале 1929 года Н. Н. Поппе передал свой проект латинизированного тувинского алфавита в полпредство ТНР в Москве. Для доработки этого проекта были привлечены тувинцы-студенты Коммунистического университета трудящихся Востока. В начале 1930 года тувинский алфавит был окончательно доработан и 28 июня 1930 года официально введён декретом правительства ТНР.

Утверждённый тувинский алфавит имел следующий вид:

В 1931 году из алфавита была исключена буква Ɉ ɉ, обозначавшая назализованный сонорный согласный, который встречался всего в нескольких словах. Создание национальной письменности позволило приступить к массовому развитию сферы образования, ликвидации неграмотности, изданию книг, газет и журналов на тувинском языке.

Современный алфавит 
В конце 1930-х годов в СССР шёл процесс перевода письменностей на кириллическую основу. Одним из результатов этого процесса стало решение XII съезда Тувинской народно-революционной партии (апрель 1941 года) о переводе тувинской письменности на кириллицу. В том же году был составлен тувинский кириллический алфавит и разработаны основы орфографии. Однако окончательно новый алфавит был одобрен Комиссией по языку и письменности только в октябре 1943 года. 8 сентября 1943 года ЦК ТНРП и Совет министров ТНР постановили перейти на новую письменность к 1 мая 1944 года. Одновременно начался выпуск литературы на кириллице. Однако латиница применялась в печати параллельно с кириллицей до 1945 года. С тех пор изменений в тувинский алфавит не вносилось.

Современный тувинский алфавит выглядит так:

В 1943-44 годах в типографиях Тувы ещё не было шрифтов для тувинского кириллического алфавита. Поэтому в первых кириллических изданиях вместо буквы Ү ү использовалась V v, а вместо Ң ң — Ꞑ ꞑ.

Тувинцы Монголии также пользуются кириллической письменностью. В 2013 году на их диалекте был составлен и издан первый букварь. Тувинцы Китая не имеют своей письменности и для письма пользуются монгольским и китайским языками.

Таблица соответствия алфавитов 
Соответствие букв латинизированного и кириллического тувинских алфавитов:

Примечания 

Кириллические алфавиты
Алфавиты на основе латинского
Письменность тюркских народов
Тувинский язык